Barry Hoban – ex ciclista su strada e pistard inglese
 James Hoban – architetto irlandese naturalizzato statunitense
 Ovidiu Hoban – calciatore rumeno
 Mark Hoban – politico britannico
 Pat Hoban – ex cestista australiana
 Patrick Hoban – calciatore irlandese
 Russell Hoban – scrittore statunitense
 Tommie Hoban – calciatore irlandese